Эстебан Педроль Альбаре́да (; 21 октября 1906, Тортоса — 3 сентября 1976, Виласар-де-Мар) — испанский футболист. Выступал за сборные Испании и Каталонии. Известен своими выступлениями за «Барселону».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
 Чемпион Испании (1): 1929
 Обладатель Кубка Испании (2): 1928, 1942

Ссылки 
Профиль игрока на BDFutbol

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»